Radikal har flere betydninger:

Radikal (via eng. eller fr. radical, af Latin radicalis, af radix rod) betyder oprindelig indgående eller dybtgående, noget som tager fat ved roden.''

 Radikal (kemi) - et atom , molekyle eller ion, som er tilbøjelig til at tage del i kemiske reaktioner
 Del af et kinesisk skrifttegn.

 Politik
 Radikalfeminisme, en gren inden for feminisme, der fokuserer på patriarkatet som et system af magt med mænd som de magthavende og kvinder som de undertrykte. Radikal feminisme bruger radikal klasseanalyse til at analysere den måde, patriarkatet fungerer på.
 Radikalveganisme, en radikal fortolkning af veganisme, som regel kombineret med anarkisme
 Radikal chic eller radikal elegance, et begreb opfundet af Tom Wolfe til at beskrive, hvordan berømtheder, jetsettet og den øverste sociale klasse tilpasser sig og fremmer radikale sager.
 Radikalisering 
 politik : yderliggående – således f.eks. 
 venstreradikal eller 
 højreradikal
  Radikale Venstre parti i dansk politik
 Se også
 Radikal Ungdom
 Parti radical, fransk radikalt parti
 Parti radical de gauche, fransk venstreradikalt parti